Juan de Salinas puede referirse a:

 Juan de Salinas y Loyola, conquistador español de los primeros años de la colonización americana.
 Juan de Salinas y Castro (1559-1643), poeta español y epigramista del Siglo de Oro.
 Juan de Salinas y Zenitagoya, prócer quiteño del 10 de agosto de 1809.